ogólnie przyjęta zasada, wzór, reguła, norma
 Kanon (sztuka)
 Kanon medycyny
 Kanon (prawo kanoniczne)

 lista ksiąg o podstawowym znaczeniu
 Kanon Biblii
 Kanon kultury narodowej
 Kanon mahajany
 Kanon Muratoriego
 Kanon na koniec wieku

 technika kompozytorska (zob. Imitacja), lub nazwa formy muzycznej opartej na technice kanonicznej
 Kanon (muzyka)
 Kanon D-dur Pachelbela

 gra komputerowa
 Kanon (gra komputerowa) – japońska powieść wizualna

 część mszy
 Kanon rzymski

 stopień pisma (kanon – 36 punktów typograficznych)

 osoby i postacie
 Kanon (postać) – Morski Generał (Morski Smok), a potem Złoty Rycerz Bliźniąt w Rycerzach Zodiaku.
 Joseph Kanon

 inne
 Kanon Turyński
 Kanon dziesięciu mówców
 Kanon Krajoznawczy Polski
 Kanon zaćmień
 Kanon palijski
 kanon – dawna nazwa armaty